Arrow Caz het voormalige Caz!
 CAZ (televisiezender), de voormalige mannenzender van DPG Media
 CAZ 2 (televisiezender), de film- en seriezender van DPG Media